

Pessoas
Ariel Rebel
Johnny Rebel (músico)

Música
Rebel Rebel
Rebel Meets Rebel
I'm a Rebel

Transporte
Rebel (locomotiva)

Desambiguações de música